FURIA Esports (более известная как FURIA) — бразильская киберспортивная команда. Основанная в 2017 году, она работает в профессиональной среде различных игр, участвуя в национальных и международных соревнованиях. В настоящее время в нём есть команды Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege, League of Legends, Free Fire, Rocket League и Valorant.

Основанная в феврале 2017 года, FURIA стала одним из величайших открытий Counter-Strike в Южной Америке, даже среди игроков, до того мало известных широкой публике. Это стало результатом идеализации бизнесмена Хайме Падуа, который уже планировал инвестировать в киберспорт, а также предпринимателей Андре Аккари (профессиональный игрок в покер) и Криса Гедеса. У этих двоих были схожие планы, и они поручили Хайме возглавить проект. С тех пор FURIA развивалась в мире игр, достигая исторических вех среди бразильских команд.

Counter-Strike: Global Offensive 
Первые инвестиции FURIA были в CS:GO. За короткое время команде удалось достичь уровня крупнейших команд мира и побороться за международные титулы.

Достижения 
 ESL ProLeague North America: 2020
 PGL Major Antwerp American RMR: 2022
 Elisa Invitational Summer: 2021
 BLAST Premier Fall Showdown: 2020
 IEM North America: 2020 e 2021
 DreamHack Open North America: 2020
 DreamHack Masters North America: 2020
 BLAST Premier American Showdown: 2020
 ESEA Global Challenge: 2019
 ESEA Premier Division North America: 2019
 EMF CS:GO World Invitational: 2019
 Aorus League Invitational: 2018
 Aorus League Brazil: 2018
 ESL LA League: 2018
 ESL Brasil Premier League: 2018
 GamersClub Liga Profissional: 2018
 GG.BET Ascensão: 2018

Rainbow Six: Siege

Достижения

League of Legends

Достижения

Rocket League

Титулы 
 Gamers8: 2022
 Rocket Street Goals For Change — Campeonato de Las Americas: 2021

Valorant

Титулы

Apex Legends